Рольф — фамилия. Носители:

  — датский поэт, писатель, художник.
 Рольф, Джеймс (род. 1980) — американский кинорежиссёр, актёр и ютубер.
 Рольф Джонсон, Энтони (1940—2010) — английский певец (тенор).
 Рольф, Лилиан (1914—1945) — британская разведчица времён Второй мировой.
 Рольф, Роберт Аллен (1855—1921) — британский ботаник.
 Рольф, Филиппа (1924—1978) — шведская поэтесса и переводчица.
 Рольф, Фредерик Уильям (известный под псевдонимом Барон Корво; 1860—1913) — английский поэт, прозаик, переводчик.

Другое 
 Рольф — российская компания, автодилер и импортер автомобилей в России.

См. также 
 Рольфф, Вольфганг — футболист.
 Носители фамилии Рольфс.
 Рольфес, Симон — футболист.